

Населені пункти та їхні частини
 Подоле — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подоле — село в гміні Рацьонжек Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Подоле — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Подоле — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Подоле — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Подоле — село в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Подоле — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подоле — частина міста Ленчна в Ленчинському повіті Люблінського воєводства
 Подоле — частина села Бжезьниця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подоле — частина села Ґожкув у гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Подоле — частина села Сенкова в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Подоле — частина села Юрчиці в гміні Скавіна Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подоле — частина села Хваловиці в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Подоле — частина села Старе Ґардзениці в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Подоле — частина села Солець-над-Віслою в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Подоле — частина села Хлопська-Воля в гміні Пишниця Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Подоле — частина села Гачув у гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Подоле — частина села Серакув-Шльонський в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Подоле — частина села Сьвйонтники в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Подоле — колонія в гміні Тлухово Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки